Фаустина Пиньятелли-Карафа, принцесса Колубрано (, умерла в Неаполе в 1785 году) — учёный-итальянка. Она была второй женщиной, избранной в Академию наук Болоньи (1732). Опубликовала Problemata Mathematica в 1734 году.

Происходит из аристократического рода Пиньятелли. После её брака с поэтом Франческо Доменико Карафой в 1724 году она получила от отца княжество Колубрано в качестве приданого. Вместе с братом Петром она училась у Никола Де Мартино, и сыграла важную роль в деле внедрения теории Исаака Ньютона в Неаполе. Она была важным участником научной дискуссии в Италии и переписывалась с Французской академией наук. Франческо Мария Дзанотти упоминал её как талантливого математика в Академии наук в Болонье в 1745 году.

Публикации 
 Problemata Matematica, «Nova Acta eruditorum» , Lipsia, 1734 (PERDUTO)

Примечания

Литература 
 F.M. Zanotti, De vi corpurum viva, in «De Bononiensi scientiarum ed artium Istituto atque Accademia commentarii» , II, 1745, pp. 377—413.
 F.M. Zanotti, Della forza dei corpi che chiamano viva, Bologna, per gli Eredi di C. Pisarri e G.F. Primodi, 1751.
 A. Genovesi, Autobiografia, lettere e altri scritti, a cura di G. Savarese, Milano, Feltrinelli,1962.
 P. Nastasi, I primi studi sull’elettricità a Napoli e in Sicilia, «Physis», XXIV, 2, 1982, pp. 237—264.
 A. Brigaglia, P. Nastasi, Bologna e il Regno delle due Sicilie: aspetti di un dialogo scientifico (1730—1760), «Giornale critico della filosofia italiana», LXIII, 2, 1984, pp. 145—178.
 R. Simili, In punta di penna. Donne di scienza e di cultura fra cosmopolitismo e intimità meridionale, in La scienze nel mezzogiorno dopo l’Unità d’Italia, Napoli, Rubettino, 2008, pp. 27-89.

Ссылки 
 Pignatelli, Carafa Faustina, principessa di Colubrano 

Умершие в 1785 году
Умершие в Неаполе
Физики Италии
Персоналии Италии XVIII века
Фаустина